Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Pascal Portes 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Ángel Giménez (secondo turno)
 Sherwood Stewart (quarti di finale, ritiro)
 Javier Soler (primo turno)

 Yannick Noah (campione)
 Steve Docherty (primo turno)
 Anand Amritraj (semifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1978